F 18 – sommergibile della Regia Marina
 McDonnell Douglas F/A-18 Hornet – cacciabombardiere
 McDonnell Douglas F/A-18 Super Hornet – cacciabombardiere